Дневно́й Дозо́р:

 «Дневной Дозор» — фантастический роман Сергея Лукьяненко.
 «Дневной Дозор» — российский фильм.
 «Дневной Дозор» — российская компьютерная игра.